St-Lazare är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen Manitoba, i den sydöstra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa. St-Lazare ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt St-Lazare är huvudsakligen platt. St-Lazare ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om St-Lazare. Trakten runt St-Lazare är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Birtle,  km öster om St-Lazare.

Omgivningarna runt St-Lazare är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Orter i Manitoba